Topshelf Open 2015 (kobiety)
 Topshelf Open 2015 (mężczyźni)